Carte blanche (, französisch „weiße Karte“) steht für:

 eine unbeschränkte Vollmacht oder Handlungsfreiheit ("freie Hand"); siehe auch Blankoscheck
 ein Travestietheater in Dresden, siehe Travestie-Revue-Theater Carte Blanche

Siehe auch: